Bangsri (Bangsri)
 Bangsri (Bulakamba)
 Bangsri (Geyer)
 Bangsri (Kajoran)
 Bangsri (Karangpandan)
 Bangsri (Kertosono)
 Bangsri (Purwantoro)
 Bangsri (Ngariboyo)
 Bangsri (Plandaan)
 Bangsri (Sukodono)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing